Bateia bezeichnet in der griechischen Mythologie:

 Bateia (Najade), eine Nymphe
 Bateia (Tochter des Teukros), eine Tochter des Königs Teukros
 Bateia (Troas), eine antike Stadt in Troas